Wólšyna ist der sorbische Ortsname von

 Erlenau, Wohnplatz im Ortsteil Bolschwitz der Stadt Calau, Landkreis Oberspreewald-Lausitz, Brandenburg
 Karlshof (Cottbus), Wohnplatz im Ortsteil Kahren der kreisfreien Stadt Cottbus, Brandenburg